Можа́йский Луже́цкий Рождества́ Богоро́дицы Ферапо́нтов монасты́рь — мужской монастырь Одинцовской епархии, расположенный в городе Можайске, существует с XV века. Единственный (кроме храмового комплекса на месте бывшего Якиманского монастыря) из 18 средневековых монастырей Можайска, сохранившийся до наших дней.

История 
Монастырь основан святым Ферапонтом Белозерским, учеником Сергия Радонежского по просьбе князя Андрея Можайского. Это произошло в 1408 году по прошествии 11 лет от основания им же Белозерского Ферапонтова монастыря.

Посвящение Лужецкого монастыря Рождеству Пресвятой Богородицы связано с решением самого Ферапонта. Видимо, Рождество Богородицы было близко его душе, так как и Белозерский монастырь был посвящён Рождеству. Кроме того, этот праздник был особо чтим князем Андреем. Именно в этот праздник в 1380 году его отец, великий князь Московский Дмитрий Иванович сражался на поле Куликовом. По преданию, в память о том сражении его мать великая княгиня Евдокия построила в Московском Кремле Церковь Рождества Богородицы.

Первый каменный собор в честь Рождества Богородицы простоял в Лужецком монастыре до начала XVI века, после чего был разобран, а на его месте в 1524—1547 годах выстроен новый, пятиглавый, сохранившейся до наших дней.

Первый архимандрит Лужецкого монастыря — преподобный Ферапонт, прожив девяносто пять лет, скончался в 1426 году и был похоронен у северной стены собора. В 1547 году причислен к лику святых Русской православной церкви. Позже над его захоронением был построен храм.

В 1681—1684 годах построена каменная ограда с четырьмя круглыми башнями и двумя воротами. В 1761—1768 построена квадратная башня в северо-восточном углу ограды. В XVIII веке добавлена ещё одна круглая башня.

Юбилейные торжества в 1908 году в Лужецком монастыре продолжались три дня. Главное празднество состоялось 27 мая (по старому стилю).

В 1918 году в келейном корпусе расположились солдаты караульной роты. В 1922 году монастырь был официально закрыт. В 1926 году библиотека, архив и предметы из ризницы были переданы в краеведческий музей. До конца 1929 года собор был открыт как приходской. 11 ноября 1929 года, согласно протоколу Мособлисполкома и Моссовета, храм был закрыт.

Монастырь пережил вскрытие мощей основателя, разорение, разрушение и запустение (он стоял бесхозным ещё в середине 1980-х годов). Перед Великой Отечественной войной в монастыре находились фурнитурная фабрика, цех завода медицинского оборудования. На монастырском некрополе находились фабричные гаражи со смотровыми ямами, складские помещения. В братских келиях были устроены коммунальные квартиры, а здания переданы для устройства столовой и клуба воинской части.

В 1961—1964 годах в монастыре проводились реставрационные работы под руководством архитектора-реставратора Н. И. Иванова. Работы касались, прежде всего, собора: были разобраны поздние пристройки вокруг него, выполнено позакомарное покрытие сводов и деревянное чешуйчатое покрытие глав, заложены поздние оконные проёмы и раскрыты древние щелевидные окна на фасадах и барабанах.

В 1994 году монастырь вновь перешёл к церкви. 23 октября состоялось первое после перерыва архиерейское богослужение. 26 мая 1999 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось обретение мощей преподобного Ферапонта. Сейчас они покоятся в соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

В апреле 2015 года на колокольне был установлен новый колокол весом более 2,5 тонн. На благовесте изображены иконы особо почитаемых русских святых — Спасителя, Божией Матери, Николая Чудотворца, Ферапонта Можайского.

9 августа 2015 года, после 10-месячной реконструкции, состоялось открытие колокольни, под которой находится усыпальница рода Савёловых.

Архитектурный ансамбль 

В монастыре сохранился ряд архитектурных памятников XVI—XIX веков:
 собор Рождества Пресвятой Богородицы (1524—1547);
 церковь Введения Пресвятой Богородицы с трапезными палатами (первая половина XVI века);
 колокольня с усыпальницей рода Савёловых (1673—1692);
 каменная ограда с башнями (1681—1684);
 надвратная церковь Преображения Господня (1603);
 кельи с настоятельским корпусом (1681—1692), многократно перестраивались;
 въездные восточные ворота (1780);
 северный и южный корпуса келий (конец XIX — начало XX века);
 ворота хозяйственного двора (1890—1895);
 фундамент дома казначея (конец XIX века).

Сохранился также фундамент храма преподобного Ферапонта. Этот фундамент состоит из привезённых с кладбища белокаменных надгробий со старинными вилообразными крестами. Часть подобных надгробий, найденных при расчистке территории монастыря, входит в состав некрополя. Разработан проект реконструкции храма преподобного Ферапонта и галереи собора.

Рядом с монастырём в деревне Исавицы находится источник с целебной водой — «Колодец святого Ферапонта», по преданию, открытый Ферапонтом Белозерским. На источнике обустроены купели. Однако историческое, первоначальное место этого источника ни на одном архивном плане не обозначено. Достоверные сведения относятся только к концу XIX — началу XX века. Родников в этих местах всегда было число значительное. Поэтому возможно, что и источников в разное время было несколько.

Настоятели 
 Макарий (митрополит Московский) (1523—1526)
Гурий (Лужецкий) (1544—1552)
 Феодосий (Вадбольский) (1702—1704)
 Панкратий (Чарныйский) (1754—1757)
 Гервасий (Линцевский) (1776—1777)
Серафим (Глаголевский) (12 февраля 1795 — 28 сентября 1798) 
 Августин (Виноградский) (21 ноября 1798—1801)
 Мелхисидек (1805) (см. Китайский благовестник // Гл. XII.-- 1915. — Вып. 9—12. — С. 26)
Анатолий (Связев) (25 сентября 1805 —  июль 1806)
 Амвросий (Виноградский) (1806—1807)
Сергий (Крылов-Платонов) (5 августа 1807 — 1808)
 Гедеон (Фомин) (1808—1811)
 Евгений (Казанцев) (19 августа 1811—1814)
Парфений (Чертков) (12 августа 1814 — 21 сентября 1817) 
 Поликарп (Гайтанников) (14 ноября 1817—1824)
Иоанн (Доброзраков) (14 ноября 1824 — 30 января 1826) 
 Евлампий (Пятницкий) (27 апреля 1831 — 1834) 
 Иннокентий (Орлов) (23 марта 1841 — 1854)
 Дионисий (Виноградов) (1874—1893)
 Геронтий (Кургановский) (1901—1902)
 Вениамин (Аверкиев) (1904 — ранее 1916)
 Борис (Петрухин) (5 октября 1994 — 6 октября 2005)
 игумен Мефодий (Соколов) (6 октября 2005 — 22 августа 2011)
 Авель (Пивоваров) (с 5 октября 2011)

Примечания

Литература 
 Виноградова Т. В. Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь. Архитектурные памятники. — М.: Сходия, 2008. — 152 с. — ISBN 978-5-903147-07-6.
 
 Можайский Лужецкий второго класса монастырь. — М.: Тип. И. П. Малышева, 1888. — 98 с.
 Семенищева Е. В. Можайский Лужецкий Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтов монастырь. — М.: Ист.-просв. об-во памяти преподобного Ферапонта, 2008. — 64 с. — ISBN 978-5-903848-01-0.
 Можайский Лужецкий Ферапонтов монастырь. — Православные монастыри. Путешествие по святым местам. Вып. 21. — М.: Де Агостини, 2009. — 32 с. — ISSN 2071-114X.

Ссылки 

 
 Страница на сайте «Соборы России»
 Страница на сайте «Храмы России»
 Семенищева Е. В. Можайский Лужецкий Ферапонтов монастырь. Часть 1, Часть 2, Часть 3.

 
Монастыри Можайска
Четырёхстолпные монастырские храмы XVI века